Ла-Селлетт () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез
 Ла-Селлетт () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом